Сан Хосе дел Монте има више значења:

 Сан Хосе дел Монте, Лас Петакас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хосе дел Монте (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе дел Монте, Тронерас (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику